Вабля — село, Брянська область, Конишевський район
 Вабля — річка в Брянській області, притка Судості

 Вабля — село, Київська область, Бородянський район
 Вабля — річка в Київській області, притока Здвижу.

Див. також 
 Убля (значення)
 Теребля